БРЗ — многозначный термин

 Балаклейский ремонтный завод
 Барнаульский радиозавод
 Бердский радиозавод — прежнее название производственного объединения «Вега» (Новосибирск)